Парламентские выборы в Швейцарии проходили 22 октября 1995 года для избрания 45-го Национального совета. В результате Социал-демократическая партия стала крупнейшей парламентской партией, получив 54 из 200 мест Национального совета.

Результаты

Примечания 

Октябрь 1995 года
1995 год в Швейцарии
Выборы 1995 года
Выборы в Швейцарии